Afrodita je lahko:
 Afrodita - grška boginja
 Operacija Afrodita - zavezniška vojaška operacija druge svetovne vojne